Душан Ристич (; род. , Нови-Сад, СР Югославия) — сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Ристич воспитанник молодёжной команды «Црвены звезды» — «Раднички ФМП». В сезоне 2013/2014 Ристич дебютировал за основную команду «Црвены звезды», участвуя в чемпионате Адриатической лиги, а также сыграл 2 игры в Евролиге.

С 2014 по 2018 годы Ристич выступал за команду колледжа «Аризона Уайлдкэтс» в NCAA со средними показателями 12,2 очка и 7 подборов в своём последнем сезоне.

В июле 2018 года Ристич подписал 3-летний контракт с «Црвеной звездой». В сезоне 2018/2019 Душан помог белградскому клубу выиграть 3 турнира: Адриатическую лигу, Суперкубок Адриатической лиги и чемпионат Сербии.

В июле 2019 года Ристич стал игроком «Астаны» на правах аренды. На протяжении всего сезона Единой лиги ВТБ Душан единолично возглавлял рейтинг игроков по подборам и на момент его досрочного завершения, показатель Ристича составил 10,9 подборов в среднем за игру. Так же, Душан был эффективен в результативности, набирая в среднем за матч 15,7 очков.

31 января 2020 года Ристич получил wild card на «Матч всех звёзд» Единой лиги ВТБ. В этой игре Душан провёл на площадке 18 минут 38 секунд и отметился 6 очками, 8 подборами, 2 передачами и 2 перехватами.

В июле 2020 года Ристич отправился в аренду в «Брешиа». В 16 матчах чемпионата Италии Душан набирал в среднем 11,1 очка и 6,2 подбора. В 10 играх Еврокубка его средняя статистика составила 9,7 очка, 4,4 подбора и 0,7 блок-шота.

В январе 2021 года Ристич перешёл в «Автодор». В 10 матчах Единой лиги ВТБ Душан набирал 13 очков, 6,9 подбора и 0,9 блок-шота.

В июне 2021 года Ристич подписал контракт с «Фуэнлабрадой». В 34 матчах чемпионата Испании статистика Душана составила 10 очков и 4,7 подбора.

В июле 2022 года Ристич продлил контракт с «Фуэнлабрадой».

В декабре 2022 года Ристич перешёл в «Галатасарай».

Сборная Сербии 
В августе 2022 года Ристич был включён в расширенный состав сборной Сербии для подготовки к чемпионату Европы-2022.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Адриатической лиги: 2018/2019
  Обладатель Суперкубка Адриатической Лиги: 2018
  Чемпион Казахстана: 2019/2020
  Чемпион Сербии: 2018/2019

Сборная Сербии 
  Бронзовый призёр чемпионата Европы (до 18 лет): 2012

Статистика

Статистика в колледже

Примечания 

Баскетболисты Сербии
Игроки «Аризона Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки БК ФМП Белград
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Астана»
Игроки БК «Брешиа»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки БК «Галатасарай»